

Geografia 
 Paesaggio – complesso di elementi distintivi di un territorio

Pittura 
 Paesaggio – soggetto pittorico
 Paesaggio – dipinto di Georges-Pierre Seurat
 Paesaggio –  dipinto di Raffaele De Grada
 Paesaggio – dipinto di Cristoforo De Amicis

Musica 
 Paesaggio – album di Franco Simone